DARS ist die Abkürzung für:

 DARS (Gen), Aspartyl-tRNA-Synthetase
 Demokratische Arabische Republik Sahara
 Digital Audio Radio Satellite
 DARS d.d., Slowenischer Autobahnbetreiber

Siehe auch:
 Darß

Abkürzung